Это — список самых ярких звёзд в созвездии Овен. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Овен (созвездие)
Овен